Per Magic & Wizards, o Magic and Wizards, o M&W, si intende:
 Un gioco di carte collezionabili immaginario che appare nel manga Yu-Gi-Oh! (1996), e che viene chiamato Duel Monsters negli anime ad esso ispirati.
 Il gioco di carte collezionabili di Yu-Gi-Oh!, ispirato al gioco immaginario.